Танос () — вигаданий антагоніст, що з'являється в американських коміксах, опублікованих Marvel Comics.
 Thanos (динозавр) — рід абелізаврових